

Cinema 
 Blindfold – film del 1928 diretto da Charles Klein
 L'affare Blindfold (Blindfold) – film del 1965 diretto da Philip Dunne

Musica 
 Blindfold – extended play dei Curve del 1991
 Blindfold – singolo dei Morcheeba del 1998

Personaggi immaginari 
 Blindfold – personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics